Arnuwanda III († rond 1208 v. Chr.) was een Hettitische koning.

Arnuwanda was de zoon van Tudhaliya IV Toen deze ca. 1209 v.Chr. stierf volgde hij hem op als koning. Er zijn zo'n 45 zegelafdrukken in Nişantepe die aan zijn korte bewind toegeschreven kunnen worden. Hij regeerde maar ongeveer een jaar en er zijn bronnen die zeggen dat het volk van Hattuša tegen hem in opstand gekomen waren. Hij stierf en daarop werd zijn broer Šuppiluliuma koning, nadat deze overal had laten vragen of er niet een vrouw was die zwanger was van zijn broer. Die bleek er niet te zijn. De onrust duurde nog voort onder zijn broers bewind, die hevig ontkende iets met zijn dood van doen gehad te hebben. De juiste toedracht is duister. Het is mogelijk dat de onrust iets te maken had met Kurunta, de vazalkoning van Tarhuntašša. M. Astour heeft geprobeerd aan te tonen dat dit zo is, maar dit is niet algemeen aanvaard..

Stamboom
Stamboom van Arnuwanda III

Hettitische koning
Persoon in de 13e eeuw v.Chr.